F.H.Wigg. kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Heinrich Wiggers (1746–1811, även publicerad som Fridrich Hinrich Wiggers), tysk botaniker och mykolog i Tysk-romerska riket

Robotskapade auktorsförkortningar